

Patronymes 
Kniazev (masculin ; ) ou Kniazeva (féminin ; ), aussi transcrit dans la francophonie sous la forme Kniaseff ou Kniazeff, est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique des prénoms) : 
 Alexandre Kniazev (1961-), violoncelliste et organiste russe ;  
 Protopresbytre , professeur et recteur de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge ; 
 Boris Kniaseff (1900-1975), danseur et maître de ballet français, d'origine russe ; 
 Igor Kniazev (1983-), joueur de hockey sur glace russe ; 
 Kirill Kniazev (1983-), joueur de hockey sur glace russe ; 
  (1917-1983), acteur soviétique ; 
 Olga Knyazeva (1954-2015), escrimeuse soviétique spécialiste du fleuret. 

Patronyme russe